Kornmühle ist

 eine Getreidemühle

 ein Ortsname:
 Kornmühle (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kornmühle (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern